Bradtke ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bradtke (1920–1997), deutscher Textdichter, Zeichner und Karikaturist
 Mark Bradtke (* 1968), australischer Basketballspieler
 Nicole Bradtke (* 1969), australische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Bradke
 Bratke